Lover's Luck é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1914, dirigido e estrelado por Fatty Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Minta Durfee
Al St. John
Josef Swickard
Phyllis Allen
Frank Hayes
Slim Summerville
Alice Howell

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910
Filmes mudos dos Estados Unidos
Curtas-metragens de 1914
Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes em preto e branco